Mario, denominació general però a vegades incorrecta del personatge de Nintendo i/o del seu germà Luigi
 Mario Bros. (videojoc), videojoc de màquina recreativa llançat el 1983
 Super Mario Bros., videojoc de NES del 1987 
 Baby Mario